Шантийа́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Бень-Сент-Радегонд. Округ коммуны — Коньяк.

Код INSEE коммуны — 16079.

Коммуна расположена приблизительно в 440 км к юго-западу от Парижа, в 150 км южнее Пуатье, в 50 км к юго-западу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 274 человека.

Администрация

Экономика 
В Шантийаке есть лесопилка и транспортная компания.

В 2007 году среди 162 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 121 были экономически активными, 41 — неактивными (показатель активности — 74,7 %, в 1999 году было 69,1 %). Из 121 активных работали 97 человек (55 мужчин и 42 женщины), безработных было 24 (11 мужчин и 13 женщин). Среди 41 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Крест на старом кладбище (XIV—XV века). Памятник истории с 1990 года
 Приходская церковь Св. Иоанна Крестителя (XII век)
 Три мельницы

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта